Вюльнер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вюльнер, Людвиг (1858—1938) — немецкий оперный певец (баритон).
 Вюльнер, Франц (1832—1902) — немецкий композитор и дирижёр.